Артёмовский — город в Свердловской области России. Административный центр Артёмовского городского округа с точки зрения муниципального деления. С точки зрения административно-территориального деления является административным центром Артёмовского района.

История 
 1665 год — беломестный казак Арамашевской слободы Егорша Кожевин получил участок земли на правом берегу реки Бобровки, в честь него это место стало называться Егоршиным повытком, затем Егоршиной деревней, с 1864 года селом Егоршиным.
 1776 год — начало строительства Ирбитского железоделательного завода.
 1871 год — вблизи села Егоршина было открыто богатое месторождение угля-антрацита.
 1872 год — начало промышленной разработки каменного угля в Егоршине.
 1897 год — возникновение первого революционного кружка на Егоршинских угольных копях.
 1907 год — 12 марта произошла стачка рабочих Ирбитского завода.
 1913 год — сдана в эксплуатацию крупнейшая шахта бассейна «София».
 1914 год — начало строительство Егоршинской электростанции.
 1914 год — сдана первая очередь железнодорожной линии до станции Аппаратная.
 1917 год — в марте создан Егоршинский совет рабочих и крестьянских депутатов.
 1917 год — 12 ноября Егоршинский совет рабочих и крестьянских депутатов взял власть в свои руки.
 1918 год — 17 февраля произошла национализация Егоршинских угольных шахт.
 1918 год — 13 марта образовался деловой совет на Егоршинских угольных копях.
 1918 год — 28 мая создан добровольческий отряд Красной Армии из егоршинских шахтёров.
 1921 год — Бобровская угольная копь была переименована в Копь им. Артёма в честь революционера Ф. А. Сергеева (товарища Артёма).
 1923 год — запущена Егоршинская электростанция «Красный Октябрь».
 1924 год — учреждён Егоршинский район.
 1925 год — путём слияния всех шахтёрских поселков образован рабочий посёлок Артёмовский, который с селом Егоршиным на равных правах вошёл в состав Егоршинского района.
 1929 год — вступила в строй самая крупная шахта бассейна «Новый рудник».
 1930 год — открыт Егоршинский районный радиоузел, послуживший толчком к  появлению Егоршинского радиозавода.
 1938 год — 4 декабря указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Егоршино и рабочий посёлок им. Артёма объединены в город районного подчинения Артёмовский.
 1941 год — в Артёмовский эвакуирован Скопинский механический завод (ныне Артёмовский машиностроительный завод «Вентрпром»), приступивший к производству боеприпасов и миномётных деталей.
 1960 год — Артёмовский получил статус города областного подчинения.
 1 февраля 1963 года совет депутатов трудящихся города Артемовского передан в подчинение Свердловскому областному совету депутатов трудящихся.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Город расположен на восточном склоне Среднего Урала, на реке Бобровке.

Рельеф 
Рельеф местности почти равнинный, невысокие, пологие, поросшие лесами холмы на западе, сглаживающиеся к востоку. Почвы очень разнообразные. В западной части серосуглинистые, переходящие иногда в светлые суглинки или в торфяники, на северо-востоке преобладают чернозёмы, перемежающиеся торфяными почвами и суглинками, на востоке района распространены кремнисто-глинистые, вдоль реки Ирбит широкой полосой тянутся чернозёмы.

Река Бобровка, которая течёт с запада на восток, прорезает своей глубокой долиной весь район. Она преграждена двумя плотинами, образующими в городе Верхний и Нижний пруды. Она впадает в реку Ирбит, которая в районе поселка Красногвардейского перекрыта плотиной, образовавшей живописный пруд. Плотина существует с момента постройки местного завода, то есть более двухсот лет.

Климат 
Артёмовский относится к центральной агроклиматической зоне Свердловской области.

Абсолютный максимум температуры: +38°C зарегистрирован 9 августа 1936 года, абсолютный минимум: −46,7°C зафиксирован 8 декабря 1968 года.

Средняя дата наступления устойчивых морозов: 12 ноября, средняя дата прекращения морозов: 19 марта. Средняя продолжительность устойчивых морозов 128 дней. Заморозки, по средним данным, наступают 8 сентября и заканчиваются 7 июня. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 92 дня. Самый короткий безморозный период составлял 46 дней в 1975 году: последний день заморозков 25 июня и первый их день 10 августа. Самый длинный безморозный период составил 148 дней в 1950 году: последний день заморозков 12 мая и первый их день 8 октября.

Переход среднесуточной температуры воздуха в период её повышения через 0°C 8 апреля, через 5°C 25 апреля, через 10°C 17 мая, через 15°C 11 июня. Переход среднесуточной температуры воздуха в период её понижения через 15°C 17 августа, через 10°C 12 сентября, через 5°C 2 октября, через 0°C 20 октября.

Наибольшая высота снежного покрова на полях по наблюдениям с 1929 года составляет в среднем 67 см, была отмечена в зиму 1978-1979 годов. Наибольшее количество осадков выпало в июле 1992 года: 214 мм при месячной норме 86 мм. Наибольшая глубина промерзания почвы в зимних условиях более 150 см.

В летние месяцы преобладающими являются западные и северные ветры, а в зимние — южные, западные и юго-западные. Наибольшее значение среднегодовых скоростей ветра достигалось при западном и северо-западном направлениях (5,7...6,1 м/сек), северном и юго-западном (5,3...5,5 м/сек).

Население

Экономика

Промышленность 
В городе работают Егоршинский радиозавод, Артёмовский машиностроительный завод «Вентпром», Артёмовская ТЭЦ, а также ряд предприятий, обслуживающих нужды района: завод ЖБИ, хлебокомбинат, и другие.

Транспорт 
В городе расположена узловая железнодорожная станция Егоршино Свердловской железной дороги, которая ранее была центром Егоршинского отделения железной дороги. Работает сервисное локомотивное депо Артёмовский.

Имеется автобусное сообщение с Екатеринбургом, Тюменью, Богдановичем, Асбестом, Рефтинским, Режом, Ирбитом, Алапаевском (Верхняя Синячиха) и другими населёнными пунктами.

Образование 
Образовательные учреждения в городе включают 6 средних общеобразовательных школ, лицей, Артёмовский колледж точного приборостроения, филиал Нижнетагильского профессионального колледжа им. Н. А. Демидова, школу искусств и художественную школу. Имеется ряд учреждений дополнительного образования.

Культура 
 Артёмовский городской исторический музей.

Геральдика 

Источники

Религия 
Действуют православные храм во имя Святого равноапостольного князя Владимира, храм во имя Святого великомученника Георгия, церковь во имя иконы Божией Матери «Умиление» и храм во имя пророка Божия Илии (Артёмовское благочиние Алапаевской и Ирбитской епархии Екатеринбургской митрополии Русской православной церкви (Московского патриархата).

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Сайт администрации Артёмовского городского округа
 
 Артёмовский городской округ на сайте геральдики Свердловской области

 
Объекты, названные в честь Артёма
Населённые пункты на Бобровке (верхнем притоке Ирбита)